Regno Unito
 Cardiff – capitale del Galles

Stati Uniti d'America
 Cardiff – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Cardiff – hamlet della Contea di Onondaga, New York